Александр Коррин (; родился 3 января 1994 года в Генте, Бельгия) — бельгийский футболист, защитник клуба «Васланд-Беверен».

Клубная карьера 
Коррин — воспитанник клуба «Локерен». В 2011 году он был включён в заявку основной команды. 5 мая 2012 года в матче против «Зюлте-Варегем» Коррин дебютировал в Жюпиле лиге. В 2014 году он помог клубу завоевать Кубок Бельгии. Александр не смог выиграть конкуренцию за место в основе и в 2015 году перешёл в «Мехелен». 30 января 2016 года «Шарлеруа» Коррин дебютировал за новую команду.

Летом того же года из-за отсутствия игровой практики Александр покинул «Мехелин» и присоединился к «Антверпену». 13 августа в матче против «Руселаре» он дебютировал во Втором бельгийском дивизионе.

Достижения 

Командные

 «Локерен»
 Обладатель Кубка Бельгии — 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Belgium stats at Belgian FA

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Васланд-Беверен»